So Far Away, chanson du groupe Dire Straits (1985)
 So Far Away, chanson du groupe Avenged Sevenfold (2011)
 So Far Away From L.A., chanson de Nicolas Peyrac (1975)
 So Far Away, chanson de Martin Garrix (2017)